Het WTA-tennistoernooi van Antwerpen (officieel Proximus Diamond Games) van 2002 vond plaats van 11 tot en met 17 februari 2002 in het Antwerpse Sportpaleis. Er werd gespeeld op een tapijt-ondergrond. Het was de eerste editie van het overdekte toernooi.

Enkelspel 
Titelhoudster Barbara Rittner was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste en tweede geplaatste speelsters, Venus Williams en Justine Henin, speelden de finale in het enkelspel. Net als op het WTA-toernooi van Gold Coast van dit jaar, waar zij ook in de finale tegen elkaar uitkwamen, won de Amerikaanse van de Belgische. Williams wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Antwerpen op haar naam te schrij­ven. Het was haar 24e WTA-titel, de derde van dat jaar. Zij won US$ 93.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Behalve Henin waren er nog twee Belgische deelneemsters:
 Els Callens bereikte de tweede ronde;
 Elke Clijsters, die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, verloor haar openingspartij.

In het enkelspel deden geen Nederlandse vrouwen mee.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Els Callens en Virginia Ruano Pascual had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Callens (België) speelde samen met de Nederlandse Miriam Oremans – zij bereikten de halve finale, waarin zij de duimen moesten leggen voor de latere winnaressen.

Het eerste reekshoofd, Jelena Dokić en Daniela Hantuchová, meldde zich kort voor aanvang van het toernooi af, wegens een dijbeenblessure van Dokić.

Het als vijfde geplaatste duo Magdalena Maleeva en Patty Schnyder won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Nathalie Dechy en Meilen Tu in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Bulgaarse Maleeva had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Zwitserse Schnyder ook één.

Behalve Callens waren er nog zes Belgische deelneemsters:
 Kim Clijsters en Laurence Courtois,
 Kirsten Flipkens en Caroline Maes,
 Leslie Butkiewicz en Patty Van Acker.
Allen verloren hun openingspartij.

Behalve Oremans speelde nog een Nederlandse mee: Seda Noorlander en de Duitse Kirstin Freye bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Antwerpen
Antwerpen 2002